Бодзентын ()  —  город  в Польше, входит в Свентокшиское воеводство,  Келецкий повят.  Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 8,65 км². Население — 2271 человек (на 2004 год).

Уроженцы 
В 1833 г. здесь родился известный польский пейзажист Юзеф Шерментовский.

Фотографии

Ссылки 

 Официальная страница города

Города Свентокшиского воеводства